Фор:
 Слово, прибавляемое к наименованию реев, парусов и такелажа, находящихся выше марса фок-мачты.
 Альтернативное название фурских языков.
 Фор — группа народов в Восточном Судане, говорящих на фурских языках.
 Фор (Vor) — название высшего класса общества, описанного Лоис МакМастер Буджолд в Саге о Форкосиганах.
 Фор — деревня в Ирландии, находится в графстве Уэстмит (провинция Ленстер)
 Фор (фамилия)

 
Форм имя героя фильма дивергент